Шпионские страсти — название нескольких фильмов:

 Шпионские страсти (мультфильм) — чёрно-белый мультфильм режиссёра Ефима Гамбурга, снятый по сценарию Лазаря Лагина.
 Шпионские страсти (фильм, 1992) () — американский фильм режиссёра Энтони Томаса.
 Шпионские страсти (фильм, 2006) — фильм французского режиссёра Венсана Де Брю.